Ирбитский ярмарочный листок — газета, выходившая в городе Ирбите Екатеринбургского уезда ежедневно в течение ярмарочного времени, с 2 февраля 1863 года по 1915 год. В 1873—1874 годах и 1876—1877 годах газета не издавалась.

Редакторы 
Редактор с 1889 года Е. Иконников.

Примечания 

Газеты Российской империи
Газеты Свердловской области
Газеты на русском языке
История Ирбита